Domne, escriptor romà 
 Domne, metge jueu
 Domne, metge grec